Ängsö kan syfta på:

Finland 

 Ängsö, Nagu, Åboland,  (2,5 km²)

Sverige 

 Ängsö slott – i Västerås kommun, 
 Ängsö socken – i Västmanland, 
 Ängsö landskommun – en kommun i Västmanlands län
 Ängsö församling – i Västerås stift, numera ingående i Kungsåra församling
 Ängsö kyrka – en kyrkobyggnad i Kungsåra församling, 
 Ängsö distrikt – ett distrikt i Västerås kommun och Västmanlands län, 
 Ängsö socken – i Västererås kommun, 
 Ängsö nationalpark, ö och nationalpark i Norrtälje kommun i Stockholms län,

Se även
 Ängö
 Ängsön
 Ängön
 Ängesön
 Ägnö